Gfrill (it. Cauria) – frazione del comune italiano di Salorno
 Gfrill (it. Caprile) – frazione del comune italiano di Tesimo